MFE est un sigle de 3 caractères pouvant signifier :
 Mouvement fédéraliste européen ;
 Maison des Français de l'étranger ;
 Media For Europe, société-mère de Mediaset;
 Mémoire de Fin d’Études
 Créole mauricien

Mfe, nom propre, peut aussi désigner un village du Cameroun.